Eugenio de las Cuevas puede hacer referencia a:

 Eugenio de las Cuevas (c. 1618-1661), pintor español;
 Eugenio de las Cuevas Ramírez (1769-1847), alcalde de Rancagua (Chile);